Whangara Island ist der Name folgender neuseeländischer Inseln:

 Whangara Island (Cliff Island), Insel in der Region Auckland
 Whangara Island (Gisborne), Insel in der Region Gisborne